

Plaatsen 
 's-Graveland (Noord-Holland), dorp in de gemeente Wijdemeren
 's-Gravenland (Capelle aan den IJssel), wijk in Capelle aan den IJssel
 's-Gravenland (Rotterdam), wijk in Rotterdam
 Nieuwland, Kortland, en 's-Graveland, voormalige gemeente in Zuid-Holland

Polders 
 's-Gravelandsepolder (Schiedam), polder bij Schiedam
 's-Gravelandsepolder ('s-Graveland), polder bij 's-Graveland (Noord-Holland)

Straten 
 's-Gravelandseveer, een straat in Amsterdam
 's-Gravesandeplein, een plein in Amsterdam
 's-Gravelandseweg (Hilversum), een straat in Hilversum

Diverse 
 Graveland, Poolse blackmetalband
 SV 's-Graveland, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit 's-Graveland
 's-Gravelandsevaart, een kanaal in Noord-Holland
 De vaart bij 's-Graveland, een schilderij van Nederlander Pieter Gerardus van Os